Un titre certifié ou diplôme certifié — par abus de langage — est une certification professionnelle de l’enseignement supérieur français qui peut être délivrée par l'État français à un établissement d'enseignement supérieur public ou privé au terme d'une procédure d'évaluation, dite de « certification » (anciennement « homologation ») par France compétences, un établissement public du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social sur la pertinence et la qualité du référentiel de compétences et de son adéquation avec les besoins de l’économie. 

Dans l'enseignement supérieur, il est généralement délivré après un cursus « bachelor » au sein d'un grand établissement public, d'une école consulaire ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'intérêt général.

Présentation 
Un titre certifié enregistré au RNCP et reconnu par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social est le premier palier de la reconnaissance d’un diplôme. 

Mais il ne garantit pas son niveau académique comme le fait un diplôme visé accordé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

En France, l'enregistrement d'une certification professionnelle par l'État se fait au sein du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) tenu par France compétences (ancienne Commission nationale de la certification professionnelle, service dépendant du ministre chargé de la formation professionnelle). 

Il lui est attribué à cette occasion un niveau gradué de V à I dans la classification interministérielle des qualifications professionnelles de 1969. Pour les diplômes délivrés au nom de l'État, cet enregistrement est dit « de droit » (même s'il n'est pas automatique) ; pour les autres diplômes et titres, l'enregistrement passe par une commission technique, à la demande de l'organisme délivreur.

Cette procédure succède à l'ancienne procédure d'« homologation ».

Avantages

Liste des diplômes certifiés 
La liste des diplômes certifiés est publiée sur le site internet des certifications professionnelles (RNCP) de France Compétences. Par défaut, tous les diplômes nationaux (licence, BUT, master, doctorat, etc.) sont inscrits au RNCP.

Exemple de diplômes uniquement certifiés (non visés et non nationaux) inscrits au RNCP :

Écoles d'informatique 

 Titre certifié d'expert(e) en technologies de l'information de l'École pour l'informatique et les nouvelles technologies (EPITECH), niveau 7
 Titre certifié d'intégrateur - développeur web de l'École pour l'informatique et les nouvelles technologies (EPITECH), niveau 5
Titre certifié d'expert en ingénierie et management de la communication numérique des Hautes études des technologies de l'information et de la communication (HETIC), niveau 7
Titre certifié d'expert en systèmes et réseaux informatiques de l'Ecole supérieure de génie informatique (ESGI), niveau 7

Écoles de cinéma 

Titre certifié de scénariste de La Femis, niveau 7
Titre certifié de scénariste du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA), niveau 7
Titre certifié de scénariste de l'École de la Cité, niveau 7
Titre certifié d'assistant(e) réalisateur(trice) du Conservatoire libre du cinéma français (CLCF), niveau 6
Titre certifié d'adjoint à la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de l'École supérieure d'études cinématographiques (ESEC), niveau 6
Titre certifié de monteur de l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR), niveau 6
Titre certifié d'assistant réalisateur de l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR), niveau 6
Titre certifié de chef-opérateur du son de l'Institut International de l'Image et du Son (3IS), niveau 6
Titre certifié d'opérateur de prises de vues de l'Institut International de l'Image et du Son (3IS), niveau 6
Titre certifié de monteur truquiste étalonneur de l'Institut International de l'Image et du Son (3IS), niveau 6
Titre certifié d'assistant(e) réalisateur(trice) de l'Institut International de l'Image et du Son (3IS), niveau 6

Écoles de journalisme 

Titre certifié de journaliste du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), niveau 6
 Titre certifié de chargé de communication et de relations presse du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), niveau 6
Titre certifié de journaliste plurimédia de l'Ecole française de journalisme (EFJ), niveau 6

Articles connexes 

 Liste des diplômes en France
Enseignement supérieur privé en France
 Répertoire national des certifications professionnelles
 France compétences

 Études supérieures en France
 Diplôme visé
Bachelor (France)

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de la Certification professionnelle (RNCP) de France Compétences
 Site officiel de France Compétences

Diplôme français